East Brookfield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Brookfield (Massachusetts), im Worcester County
 East Brookfield (Ohio), im Stark County
 East Brookfield (Vermont), im Orange County